Мо́йковац () — місто в Чорногорії, адміністративний центр муніципалітету. Населення — 10066 (2003).

Міста Чорногорії